La Chambre des conseillers est la chambre haute du Parlement japonais.
 La Chambre des conseillers est la chambre haute du Parlement marocain.
 La Chambre des conseillers est l'ancienne chambre haute du Parlement tunisien.